— город в Японии, расположенный в префектуре Ямагути. Получил статус города 1 июля 1932 года. Ранее входил в уезд Абу. 

6 марта 2005 года город Хаги был объединен с населенными пунктами Асахи, Фукуэ, Каваками, Муцуми, Суса и Тамагава.

История 
В средние века Хаги управлялся родом Ёсими.

В начале периода Эдо даймё княжества Тёсю, одним из городов которого был Хаги, стали представители рода Мори. В 1608 году ими был построен замок Хаги на горе Сидзуки. Одновременно они перенесли свою столицу из Хиросимы в Хаги. Хаги оставался столицей Тёсю в течение 250 лет.

Многие из деятелей Реставрации Мэйдзи были выходцами из Хаги.

Население 
Численность населения:

Одним из факторов, способствующим сокращению численности населения, является слабое развитие общественного транспорта и промышленности. Однако в то же время эти особенности помогли Хаги сохранить атмосферу традиционного японского города.

Хаги-яки 
В период Эдо Хаги был столицей княжества Тёсю. Город прославился керамикой хаги-яки (), берущей своё начало в 1604 году, когда Мори Тэрумото привез в Японию двух гончаров из Кореи.

Хаги также был местом проведения международного скульптурного симпозиума в 1981 году.

Известные горожане 

 Ито Хиробуми, первый премьер-министр Японии, родился в Хаги и учился в школе , расположенной в городе. Место рождения Ито и школа, где он учился, составляют мемориальный комплекс.
 Иноуэ Масару, известный как «отец железных дорог Японии».
 Иноуэ Каору, первый министр иностранных дел Японии.
 Кацура Таро, бывший премьер-министр Японии.
 Кидо Такаёси
 Омура Масудзиро
 Такасуги Синсаку
 Танака Гиити, бывший премьер-министр Японии.
 Ямагата Аритомо, бывший премьер-министр Японии.

Города-побратимы 
C 1968 года Хаги и корейский портовый город Ульсан являются городами-побратимами.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Ямагути